Ду́дина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Дудина, Елена Ивановна (род. 1959) — советская гребчиха-байдарочница.
 Дудина, Ирина Викторовна (род. 1960) — российский поэтесса, художница, писательница, журналистка.